Расдорф:

 Расдорф  — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Расдорф  — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.